Lapsiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lapsiluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Lapsiluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar